De Bundesliga 2006/07 (vrouwen) was het 17de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 10 september 2006 en eindigde op 10 juni 2007.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2006/07